Ušće peut désigner :
Ušće, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška ; 
Ušće, une localité de Serbie située dans la municipalité d'Obrenovac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Ušće, un quartier de Belgrade situé dans la municipalité de Novi Beograd ;
la rue Ušće, située à Belgrade dans la municipalité de Novi Beograd et dans le quartier d'Ušće ;
la tour Ušće, un gratte-ciel situé à Belgrade, la capitale de la Serbie ;
l'Église Saint-Nicolas d'Ušće, près de Kraljevo.